Norman Finkelstein (dichter), Amerikaans dichter en literair criticus.
Norman Finkelstein (politicoloog), Amerikaans politicoloog (hoogleraar en schrijver van De Holocaust-industrie)
Norman Finkelstein (publicist), Amerikaans schrijver van non-fictieboeken